Zawody pucharu świata w biathlonie w Pokljuce były trzecimi w sezonie 2009/2010 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 17 – 20 grudnia. Zawodnicy rywalizowali w biegu indywidualnym, sprincie oraz biegu na dochodzenie.

Pierwszego dnia odbyły się biegi indywidualne. Wśród kobiet Szwedka Helena Jonsson zwyciężyła bieg na 15 km, pokonując inną Szwedkę Anna Carin Zidek oraz Słowaczkę Anastasiję Kuźminę Wśród panów zwyciężył Austriak Christoph Sumann, wyprzedzając Francuza Simona Fourcade i Norwega Alexandra Osa.

Drugiego dnia odbyły się sprinty. Na początek odbyły się biegi kobiet. Wygrała Rosjanka Swietłana Slepcowa, która wyprzedziła swoją rodaczkę Annę Bogalij-Titowiec oraz Niemkę Magdalenę Neuner. Wśród mężczyzn triumfował Rosjanin Iwan Czeriezow, wyprzedzając Austriaka Dominika Landertingera i Szwajcara Thomasa Frei.

Trzeci dzień to biegi na dochodzenie. Konkurencję tę u kobiet wygrała reprezentantka Rosji Swietłana Slepcowa. Okazała się lepsza od Niemki Magdaleny Neuner oraz Rosjanki Anny Bogalij-Titowiec. Drugim wyścigiem był bieg mężczyzn, w którym wygrał Rosjanin Jewgienij Ustiugow, pokonując Estończyka Rolanda Lessinga i Austriaka Simona Edera.

Program zawodów

Zestawienie zwycięzców

Mężczyźni

Kobiety

Biegi indywidualne – 17.12.2009

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 123 zawodników. Na starcie wycofali się  Martin Fourcade,  Jörgen Brink,  Dominik Landertinger,  Simon Eder i  Maksim Czudow, a trasy nie ukończyli  Carl Johan Bergman,  Herbert Cool,  Mark Raymond i  Siergiej Balan. Wszystkie strzały trafione uzyskali  Pavol Hurajt (10. miejsce) i  Ołeh Bereżny (25. miejsce) .
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 112 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Tadeja Brankovič-Likozar,  Ludmiła Ananko i  Olga Zajcewa. Wszystkie strzały trafione uzyskały  Helena Jonsson (1. miejsce),  Jana Romanowa (4. miejsce),  Marie Dorin (10. miejsce),  Olga Nazarowa (14. miejsce),  Iris Waldhuber (44. miejsce) i  Jenny Jonsson (85. miejsce)
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sprinty – 19.12.2009

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 124 biathlonistów. Na starcie wycofali się  Herbert Cool i  Martin Fourcade.

Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszono 113 zawodniczek. Na starcie wycofała się  Gerda Krūmiņa, a biegu nie ukończyły  Olga Nazarowa,  Dafinka Koewa,  Jo In-hee i  Mun Ji-hee.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi na dochodzenie – 20.12.2009

Mężczyźni 

Do zawodów zakwalifikowało się 60 zawodników. Na starcie wycofali się  Michael Greis,  Vincent Defrasne i  Indrek Tobreluts.
Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwudziestu zawodników

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zakwalifikowało się 60 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Marie-Laure Brunet,  Oksana Chwostenko i  Ludmiła Ananko, a biegu nie ukończyły  Weronika Nowakowska-Ziemniak i  Lanny Barnes.
Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwudziestu zawodników

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Przypisy 

Puchar Świata w biathlonie 2009/2010
2009 w Słowenii
Biathlon w Słowenii